Maldon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maldon (ort i Australien), Victoria, Mount Alexander,

Storbritannien 

 Maldon, ort i Essex, England, 
 Maldon (distrikt), distrikt i Essex, England

Robotskapade Australienförgreningar